Contea di Stark o Stark County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stark (Dakota del Nord)
 Contea di Stark (Illinois)
 Contea di Stark (Ohio)